Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Tomislav Nova Subocka i time se plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku NS Kutina-Novska).

Tablica

Izvori 

 Mato Šulek: ŠNK Moslavina Donja Gračenica 1957-2007., Donja Gračenica, 2008., 

2004-05
sisačko-moslavačka-3-kutina